Léglise de la Sainte Trinité (en ) est une église située à Kempele en Finlande.

Description 

L’église conçue par Pekka Jauhiainen est inaugurée le . 
Elle peut accueillir 400 personnes.

Références

Liens externes

Liens internes
Liste des églises évangéliques luthériennes de Finlande

Édifice religieux luthérien en Finlande
Kempele
Kempele
Kempele